Шампионска лига 1998/99 е 7-ото издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 44-то от началото.

През този сезон освен носителят на трофея Реал Мадрид участват рекордните 56 отбора от 47 страни, като отново страните на места от 1 до 8 в петгодишната ранглиста на УЕФА изпращат и своя вицешампион в турнира. След дълга пауза Албания отново изпраща сой представител.

Финалът се играе на 26 май 1999 г. на Камп Ноу в Барселона. С победата си Манчестър Юнайтед става четвъртият отбор в Европа, постигнал требъл.

Първи квалификационен кръг 
Срещите се играят на 22 и 29 юли 1998 г.

1 Първата среща завършва 1:0 за Динамо Тбилиси. Въпреки това УЕФА присъжда служебна победа с 3:0, защото Влазния използва неправомерен играч.

Втори квалификационен кръг 
Срещите се играят на 12 и 26 август 1998 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 1998/99.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Четвъртфинал 
Срещите се играят на 3 и 17 март 1999 г.

Полуфинал 
Срещите се играят на 7 и 21 април 1999 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1998/99
 Купа на УЕФА 1998/99

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 1998/99
 Детайли на мачовете за сезон 1998/99 в rsssf.com

Европейска шампионска лига